Государственный совет — тип высшего государственного органа в различных государствах и странах.

Ниже представлены некоторые госсоветы:

Ныне действующие органы власти

Общегосударственные органы власти 
 Государственный совет Алжира () — судебный и совещательный орган в Алжире.
  — высший административный суд и юридический совещательный орган при правительстве.
 Государственный совет Буркина-Фасо — высший административный суд.
  — законосовещательная коллегия (группа государственных советников) в Папской комиссии по делам государства-града Ватикана.
 Государственный совет Великобритании — группа должностных лиц — , которая исполняет функции монарха во время его отсутствия. Этот совет не следует путать с Тайным советом Великобритании.
  — совещательный орган, с которым консультируется президент Ганы при осуществлении своих исключительных полномочий.
 Государственный Совет (Греция) () — высший административный суд Греции, а также орган, проверяющий президентские указы перед их изданием.
  () — совещательный орган при президенте Восточного Тимора, с которым он советуется при осуществлении своих исключительных полномочий.
  — церемониальный совещательный орган при датском монархе, который санкционирует и одобряет деятельность монарха в качестве главы государства. Состоит из всех членов кабинета министров и наследного принца или наследной принцессы по достижении совершеннолетия.
 Государственный совет Египта — высший административный суд Египта.
  () — совещательный орган, который консультирует Президента Ирландии при осуществление большей части его исключительных полномочий. Президент не обязан прислушиваться к его советам, но обязан обращаться к нему в определённых обстоятельствах.
 : с 1522 по 1834 год — название Совета по иностранным делам; с 1812 — орган, одобрявший акты монарха; с 1904 — юридический совещательный орган при исполнительной власти.
  — высший административный суд и юридический совещательный орган, который обеспечивает законность государственного управления.
 Государственный совет КНР — высший государственный исполнительный орган Китая (центральное народное правительство).
Государственный совет КНДР — высший исполнительный орган государственной власти Корейской Народно-Демократической Республики.
  — высший административный суд.
 Государственный совет ДР Конго — высший административный суд.
  и совещательный орган при правительстве и высший административный суд Кот-д’Ивуара.
 Государственный совет Кубы () — с 1976 года орган, который действует от имени законодательной власти, коллективный глава государства.
 Государственный совет Великого герцогства Люксембург () — законосовещательный орган и высший административный суд Великого герцогства Люксембург.
  () — совещательный орган при князе, который вырабатывает проекты законов и указов.
  — совещательный орган при исполнительной власти.
 Государственный совет Нидерландов () — совещательный орган в Нидерландах, который состоит из одного или двух членов королевской семьи и других членов, других членов, назначаемых короной за свой политический, коммерческий, дипломатический или военный опыт. Госсовет обязан давать заключения по правительственным законопроектам перед отправкой в парламент, а также к нему апеллируют граждане, несогласные с решениями исполнительной власти.
 Государственный совет Норвегии (, ) — высший орган исполнительной власти, официальное название Правительства Норвегии, а также заседания правительства под председательством короля.
  (Majlis Al Dawla, ) — верхняя палата  — законосовещательного органа, который должен стать парламентом Омана.
  — орган, с которым совещается Президент Республики при осуществлении большей части своих исключительных полномочий. Президент не обязан выполнять его рекомендации, созывает его по желанию, но обязан созвать, если предлагает распустить Ассамблеи Республики или объявление войны и мира.
 Государственный совет Российской Федерации — конституционный государственный консультативный и совещательный орган при Президенте Российской Федерации (с 2000).
 Государственный совет Руанды — высший административный суд.
  — вторая палата словенского парламента.
  — высший административный суд Сенегала.
 Государственный совет Сирии — высший административный суд.
 Государственный совет Суринама () — совещательный орган под председательством президента, который даёт советы ему и правительству.
 Государственный совет Таиланда — совещательный орган, консультирует исполнительную ветвь власти по правовым вопросам, до создания административных судов в 1999 году также исполнял роль высшего административного суда.
  — высший административный суд и орган финансового контроля Туниса.
  — высший административный суд Турции.
  — совещательный орган при президенте.
 Государственный совет Финляндии — это высший исполнительный орган, официальное название правительства Финляндии.
 Государственный совет (Франция) () — изначально орган французского правительства с широкими полномочиями, сейчас юридический совещательный орган при исполнительной власти и высший административный суд.
 Государственный совет ЦАР — высший административный суд.
 Государственный совет Эстонии — вариант перевода названия Рийгикогу — Государственного собрания Эстонии (парламента).

Региональные органы власти 
 Государственные советы в Российской Федерации:
 Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея — парламент Республики Адыгея.
 Государственный Совет Республики Коми — парламент Республики Коми.
 Государственный Совет Республики Татарстан — парламент Республики Татарстан.
 Государственный Совет Удмуртской Республики — парламент Удмуртской Республики.
 Государственный Совет Чувашской Республики — парламент Чувашской Республики.
 Государственный Совет Республики Крым — парламент Республики Крым
 Областной государственный совет Вологодской области — совещательный орган при губернаторе Вологодской области
  — название кантонального правительства в некоторых романоязычных кантонах:
  — правительство Вале
  — правительство Во
  — правительство Женевы
  — правительство Невшателя
  — правительство Тичино
  — правительство Фрибура

Упразднённые органы власти 
 :
 в Габсбургской монархии — совещательный орган, кабинет министров австрийского монарха, для управления всеми его владениями (1760—1848) и Цислейтанией (1861—1868);
 в Германской Австрии — орган правительственной и исполнительной власти Временного национального собрания, коллективный глава государства (1918—1919);
 в период австрофашизма — законосовещательный орган, назначаемый президентом (1934—1938).
  — правительство Английской республики (1649—1653 и 1659—1660).
  — совещательный и судебно-административный орган при королях Баварии (1817—1918).
 
  (1823—1834, 1842—1850) — собрание для разработки и конституции и принятия других актов в Бразильской империи.
  — коллективный глава государства, полномочия которого примерно эквивалентны полномочиям нынешнего президента Вьетнама и Постоянного комитета Национального собрания (1980—1992).
 Государственный совет Гватемалы () — орган власти в Гватемале в XIX веке.
  — конституционный орган королевства Ганновер, вторая палата парламента (1839—1866).
 Государственный совет ГДР (; 1960—1990) — коллективный глава государства в Германской Демократической Республике.
 Государственный совет Грузии — временный высший орган власти в период гражданской войны в Грузии (1992—1993).
 Государственный Совет Республики Дагестан — высший исполнительный орган государственной власти Республики Дагестан в составе России (1994—2006).
  (1919—1947) — верхняя палата парламента Британской Индии
  — правительство Китайской республики (1917—1924 и 1925—1928).
 
 Государственный совет Либерии (1994—1996) — временный органом управления в середине 1990-х годов, заменявший собой Президента Либерии.
 Государственный совет Нассау () — совещательный орган при монархе в герцогстве Нассау.
 Государственный совет Нидерландов — органы, существовавшие в Испанских Нидерландах и Республике Соединённых провинций (1450—1790).
  :
 в Прусском королевстве — совещательный и апелляционный орган при прусской короне (1817—1918);
 в Свободном государстве Пруссия — представляющая провинции вторая палата парламента наряду с первой — прусским ландтагом (1920—1933).
  — совещательный орган в период протектората Хосе де Сан-Мартина, созданный для планировавшегося основания конституционной монархии (1821—1822).
 Государственный совет Российской империи — в 1810—1917 годах законосовещательный, а с 1905 года и законодательный орган (верхняя палата парламента) Российской империи.
 Государственный совет Румынии — коллегиальный глава государства — в Румынской Народной Республике и Социалистической Республики Румынии (1961—1974), с 1974 года — орган при Президенте Республики.
 Государственный совет Сардинии () — совещательный орган при короле Сардинии (1848—1860).
 : высший административный и законодательный орган при Князе (1830—1869), административный, юридический совещательный орган и высший административный суд (1869—1922) в Княжестве и Королевстве Сербия.
 : совещательный и судебный орган в Первой Словацкой Республике (1940—1945).
 Государственный советы в СССР:'
 Государственный совет при президенте РСФСР — совещательный орган при Президенте РСФСР (в 1991 году).
 Государственный Совет СССР — высший орган государственной власти СССР в сентябре — декабре 1991 года.
  — ряд органов, исполнявших функции законодательной власти в Уругвае (XIX—XX века).
  (1931—1947) — законодательный орган британского колониального Цейлона (нынешней Шри-Ланки).
 Государственный совет Черногории () — административный суд и юридический совещательный орган (1905—1918) в Княжестве и Королевстве Черногория.
  — совещательный и контрольный орган чехословацкого правительства в изгнании (1940—1945).
  органы власти в Чили в XIX веке и конституционное собрание, созванное военной хунтой (1976—1980).
  — название правительства Швеции (1809—1974).
 Государственный совет Эквадора () — орган власти в Эквадоре в XIX веке.
  — высший административный суд в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и Королевстве Югославия (1922—1941).

Специализированные государственные советы 
  (1925—1932) — совещательный и законодательный орган при короле.
 Временный государственный совет (Израиль) (1948—1949) () — временный законодательный орган Израиля, действовавший в период провозглашения независимости.
  () — военная хунта в Мавритании, коллективный глава государства (2008—2009).
 Государственный совет безопасности — орган власти в ряде стран.
 Государственный совет мира и развития () — временный законодательный и исполнительный орган (военная хунта) Мьянмы (1988—2011).
  (1934—1945) — фактически высший орган исполнительной власти Маньчжоу-го.
  — высший совещательный орган при короле Дании (1660—1848), впоследствии преобразованный в Государственный совет.
 Государственный Народный Совет — временный орган законодательной власти Украинской Народной Республики времён Директории. Так и не был созван.

См. также 
 Председатель Государственного совета
 Государственный советник
 Государственное собрание (значения)
 Национальный совет

Типы государственных органов